Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Ludolf Camphausen (29 maart 1848 - 20 juni 1848) in Pruisen.

|-
|Minister-president
|Ludolf Camphausen
|29 maart 1848
|20 juni 1848
|-
|Buitenlandse Zaken
|Heinrich Alexander von Arnim-Suckow
|29 maart 1848
|19 juni 1848
|-
|Buitenlandse Zaken
|Alexander von Schleinitz
|19 juni 1848
|25 juni 1848
|-
|Financiën
|David Hansemann
|29 maart 1848
|21 september 1848
|-
|Onderwijs en Cultuur
|Maximilian von Schwerin-Putzar
|19 maart 1848
|25 juni 1848
|-
|Handel
|Erasmus Robert von Patow (a.i.)
|17 april 1848
|25 juni 1848
|-
|Justitie
|Friedrich Wilhelm Ludwig Bornemann
|20 maart 1848
|25 juni 1848
|-
|Binnenlandse Zaken
|Alfred von Auerswald
|19 maart 1848
|25 juni 1848
|-
|Oorlog
|August von Kanitz
|26 april 1848
|16 juni 1848
|-
|Oorlog
|Ludwig von Roth von Schreckenstein
|16 juni 1848
|21 september 1848
|}

Pruisische regering